Горни-Вишник (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Горни-Вишнике проживало 318 человек.

Население 
В населении деревни преобладают сербы, также значительна доля хорватов.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 238 человек (74,84 %)
 Хорваты — 80 человек (25,16 %)
 Югославы — 0 человек (0,00 %)
 Мусульмане — 0 человек (0,00 %)
 Другие — 0 человек (0,00 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской